Санћа од Кастиље, краљица Арагона (Толедо, 21. септембар 1154- Villanueva de Sigena, 9. новембар 1208) је била супруга Алфонса II од Арагона. Био је кћерка Алфонсо VII од Леона и Кастиље и Ричезе Пољске.

Породично стабло 

Рођени 1154.
Умрли 1208.
Династија Ивреа